Seseli caffrum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Daniel Friedrich Meisner. Seseli caffrum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
caffrum